Salvatore Piccolo ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Piccolo (Politiker, 1911) (1911–1984), italienischer Politiker
 Salvatore Piccolo (Politiker, 1948) (* 1948), italienischer Politiker